Bonnet bezeichnet:

 Bonnet, französische Gemeinde im Département Meuse 
 Bonnet (Familienname), siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger
 eine Damen-Haube des 18. Jahrhunderts
 mehrere schottische Mützenformen, siehe Schottenmütze
 einen Stoffstreifen zur Vergrößerung der Segelfläche, siehe Bonnet (Segel)
 Automobiles René Bonnet, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 einen Ort in der Lemvig Kommune in Dänemark
 eine Zuchtform der Chili-Art Capsicum chinense, siehe Scotch Bonnet

Siehe auch:
 Saint-Bonnet
 Satz von Gauß-Bonnet
 Satz von Bonnet-Myers
 Bonnet-Dechaume-Blanc-Syndrom
 Bonet
 Bonnett
 Bonnette